Ел Кочи има више значења:

 Ел Кочи (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кочи (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кочи (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику